Martin Kröger ist der Name folgender Personen:

* Martin Kröger (Chemiker) (1894–1980), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Martin Kröger (Historiker) (* 1960), deutscher Historiker
 Martin Kröger (Physiker) (* 1965), deutscher Physiker und Hochschullehrer